Il premio internazionale Euro-Mediterraneo è un gran galà dell'Arte e della Cultura che ha luogo ogni anno presso la prestigiosa piazza del Campidoglio, Roma.

Grande appuntamento culturale e progetto umanitario ideato e promosso dall'associazione  Alleanza per le arti e per le scienze con il patrocinio di Roma Capitale, durante il quale vengono premiate personalità del cinema e della cultura che si sono distinte nei propri ambiti professionali.

Il  premio internazionale Euro-Mediterranneo viene conferito secondo le seguenti tipologie: premio alla carriera per grandi personaggi che hanno arricchito la storia italiana in vari campi; premio speciale a diversi testimonial che contribuiscono a promuovere e valorizzare la cultura del Made in Italy; premio onorario a collaboratori dell'Alleanza per le arti e per le Scienze in progetti a sostegno dei giovani ed iniziative mirate alla solidarietà, all'utilità sociale e alla diffusione dell'italianità nel mondo; premio di riconoscimento a nuovi talenti emergenti che si sono distinti in diversi settori artistici e culturali.

Euromediterraneo